Пла́нковский объём (обозначаемый  или ) — единица измерения объёма в планковской системе единиц, которая численно равняется кубу планковской длины. Другими словами, это объём куба, длина ребра которого равняется планковской длине.

Планковский объём равен:
 ,
где
  — планковская длина,
  — приведённая постоянная Планка (),
  — гравитационная постоянная,
  — скорость света в вакууме.

Интересные факты 
 Радиус наблюдаемой вселенной оценивается в 7 планковских длин, а объём имеет порядок около 4 планковских объёмов.

Примечания 

Планковские единицы
Единицы измерения объёма в физике
Физические константы
Фундаментальные ограничения
Квантовая гравитация
Космология
Квантовая теория поля
Астрономические константы
Единицы измерения в астрономии
Астрономические гипотезы
Единицы измерения, названные в честь людей